Wilczek:

 Wilczek – serial animowany (ang. Teen Wolf, 1986 – 1988)
 Wilczek – maskotka Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie
 Wilczek krótkouchy (Atelocynus microtis), gatunek drapieżnego ssaka
 Lex Wilczek – ustawa

Osoby o nazwisku Wilczek:
 Wilczkowie – rodzina szlachecka pochodząca ze Śląska Cieszyńskiego
 Bernard Wilczek (? –1540), duchowny katolicki, arcybiskup metropolita lwowski
 Erwin Feliks Wilczek (1940–2021), piłkarz polski
 Frank Wilczek (* 1951), amerykański fizyk polsko-włoskiego pochodzenia
 Georgine „Gina” von Wilczek (1921–1989), księżna Liechtensteinu
 Heinrich von Wilczek (1665–1739), austriacki dyplomata
 Jan Emil Wilczek (* 1938), polski polityk
 Kamil Wilczek (* 1988), polski piłkarz
 Lech Wilczek, przyrodnik, artysta fotografik, i pisarz
 Łukasz Wilczek (1982–), hokeista
 Łukasz Wilczek (1986–), koszykarz
 Małgorzata Wilczek-Rogoń (* 1944), polska gimnastyczka
 Marcin Wilczek, dyplomata, ambasador
 Mieczysław Wilczek (1932–2014), minister przemysłu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przedsiębiorca, innowator
 Mikołaj starszy Wilczek, z Dobrej Zemicy i Hulczyna (? –1664), marszałek ziemski
 Piotr Wilczek (1962–), historyk literatury i kultury, przekładoznawca, tłumacz literacki, ambasador
 Samuel Franciszek Wilczek (? –ok. 1682), podstoli wołkowyski
 Sylwester Wilczek (* 1936), polski hokeista, olimpijczyk
 Tomasz Jan Wilczek (* 1974), polski koszykarz
 Wacław Wilczek z Dobrej Zemicy i Hulczyna (? –1684), kanclerz ziemski

Części miejscowości:

 Wilczek – część wsi Marklowice w pow. wodzisławskim, w gminie Marklowice